Black Angelika (25 de outubro de 1987) é uma atriz pornográfica romena.

Carreira 
Começou sua carreira em 2007, aos 20 anos de idade, e desde então apareceu em 243 filmes adultos. Em 2009, ela ganhou o prêmio Hot d'or de "melhor atriz europeia". Em 2011, foi indicada ao AVN Award de "melhor atriz estrangeira do ano".

Atualmente, a atriz pertence ao catálogo de estrelas pornô do site Brazzers e também têm feito inúmeras sessões de fotos e vídeos para a versão digital da revista Private.

Prêmios e indicações 
 2009: Hot d'or – Best European Starlet — venceu
 2009: AVN Award – Female Foreign Performer of the Year — indicada
 2010: Erotixxx Award – Best European Actress — venceu
 2011: AVN Award – Female Foreign Performer of the Year — indicada
 2012: AVN Award – Female Foreign Performer of the Year — indicada
 2012: XBIZ Award – Female Foreign Performer of the Year — indicada
 2013: AVN Award – Female Foreign Performer of the Year — indicada

Ligações externas 

 
 

Atores pornográficos da Romênia